Firby (Hambleton) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Firby (Ryedale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire